Сельстрой — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сельстрой — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Сельстрой — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.